Владимир Шаповалов: Шаповалов, Владимир Александрович (род. 1946) — ректор Ставропольского государственного университета.
 Шеповалов (Шаповалов), Владимир Иванович (1948—1995) — советский хоккеист.
 Шаповалов, Владимир Семёнович (1913—1999) — председатель Кемеровского областного исполнительного комитета.